Shadow of the Law est un film américain réalisé par Wallace Worsley, sorti en 1926 au cinéma
 Shadow of the Law est un film américain réalisé par Louis Gasnier, sorti en 1930 au cinéma